Масао Оба (, 21 октября 1949, Токио, Япония — 25 января, 1973, Токио, Япония) — японский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей весовой категории. Чемпион мира по версии WBA.

Биография 
В 1970 году завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), нокаутировав Беркрерка Чартванчая из Таиланда. В ранге чемпиона выиграл пять боёв, одолев в том числе Бетулио Гонсалеса. В это же время начал боксировать более зрелищно, в частности победил тайца Чартчая Чионоя несмотря на тяжелый нокдаун в первом же раунде.

Погиб в автокатастрофе в возрасте 23 лет. В 2015 году был введён в Международный зал боксёрской славы в категории «старожилы».

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 Послужной список 

Боксёры Японии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Токио
Умершие в Токио
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Члены Международного зала боксёрской славы